La Frette ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

La Frette (Isère) im Département Isère
La Frette (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
La Frette-sur-Seine im Département Val-d'Oise